Franz Engstler (Kempten, 1961. július 25. –) német autóversenyző, jelenleg a túraautó-világbajnokságban versenyez, saját Engstler Motorsport nevű csapatában.

Pályafutása 

1993-tól vesz részt túraautó versenyeken. A 90-es években hazája bajnokságaiban indult, majd később Ázsiában versenyzett ahol két alkalommal nyerte meg az Ázsiai túraautó bajnokságot. 2008-ban a Túraautó-világbajnokság futamain vett részt, végül a privát versenyzők számára kiírt bajnokság második helyén végzett.

Eredményei

Német túraautó-bajnokság 

 ‡ – Bajnokságon kívüli futam(ok).

Olasz túraautó-bajnokság

Túraautó-Európa-bajnokság

Túraautó-Európa-kupa

Túraautó-világbajnokság 

Eredmények

TCR nemzetközi sorozat 

Eredmények

További információk
 Hivatalos honlapja

1961-ben született személyek
Élő személyek
Német autóversenyzők